Albert Herranz Hammer (Estocolm, Suècia, 1970), escriptor mallorquí en català i en castellà 
 Enric Herranz i Masó (Girona, 1957 – Sant Julià de Ramis, 2006), metge i polític català 
 Esther Herranz García (Logronyo, 1969), política espanyola del Partit Popular, diputada al Parlament Europeu 
 Francisco Herranz, pintor espanyol del  que visqué a la ciutat de Segòvia 
 Juan José Herranz y Gonzalo (Múrcia, 1839 – Madrid, 1912), comte de Reparaz, periodista, dramaturg i censor teatral
 Julián Herranz Casado (Baena, Córdoba, 1930), cardenal espanyol, President emèrit del Consell Pontifici per als Textos Legislatius